Szatmári Lajos
 Szatmári Lajos (1922–1973) jogász, egyetemi tanár, a jogtudományok kandidátusa
 Szatmári Lajos (1944) román válogatott labdarúgó, edző
Szathmáry Lajos
 Szathmáry Lajos (1867–1939) színész
 Szathmáry Lajos (?–?) Somogy vármegye főispánja (1944–45)
 Szathmáry Lajos (1903–1994) pedagógus, művelődésszervező
 Szathmáry Lajos (1919–1996) gasztronómus, író, újságíró, műgyűjtő